

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TRYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Kępiny – osada w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Bytnica
 Kępiny – przysiółek wsi Jedlanka w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Jedlińsk
 Kępiny – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Polanów